

Patronyme 

 La famille Halévy, famille française d'origine juive issue de Élie Halfon Levy, lequel choisit le nom Halévy lors de son enregistrement à l'état civil en 1807. En font partie :
 Léon Halévy (1802-1883), journaliste, poète, et historien français ;
 Ludovic Halévy (1834-1908), fils de Léon, dramaturge, librettiste et romancier français ;
 Daniel Halévy (1872-1962), fils de Ludovic, essayiste et historien ;
 Élie Halévy (1870-1937), fils de Ludovic, philosophe et historien ;
 Fromental Halévy (1799-1862), compositeur français dont la rue de Paris homonyme porte le nom ;
 Léonie Halévy (1820-1884), née Rodrigues-Henriques, épouse de Fromental ;
 Geneviève Halévy (1849-1926), fille de Fromental et épouse de Georges Bizet, puis de l'avocat Émile Straus ;
 Joseph Halévy (1827-1917), orientaliste et voyageur français ;
 Marc Halévy (1953-), philosophe français ;
 Meyer Abraham Halévy (1900-1972), grand rabbin, exégète et historien.

Patronyme juif